Александріна Прусська (1803—1892) — принцеса Прусська, дружина  великого герцога Мекленбург-Шверіна Пауля Фрідріха.
Александріна Прусська (1842—1906) — принцеса Прусська, дружина принца Мекленбург-Шверінського Вільгельма.